Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Mary Lou Daniels e Wendy White che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Lise Gregory 7-5, 7-2.

Teste di serie 

 Manon Bollegraf /  Lise Gregory (finale)
 Mary Lou Daniels /  Wendy White (campionesse)

 Hu Na /  Peanut Louie (semifinali)
 Catarina Lindqvist /  Anne Minter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1990